Amerikai Egyesült Államok
 Garrett (Illinois)
 Garrett (Indiana)
 Garrett (Floyd megye, Kentucky)
 Garrett (Meade megye, Kentucky)
 Garrett (Missouri)
 Garrett (Pennsylvania)
 Garrett (Texas)
 Garrett (Washington)
 Garrett (Wyoming)
 Garrett megye, Maryland

Nevek
 Garrett, családnév
 Garrett, keresztnév